Westport è il nome di molte località di varie parti del mondo. In ordine alfabetico per nazione:

Westport – comune della Nuova Scozia
Westport – comune dell'Ontario

Westport – villaggio della contea di Wiltshire.

Westport – cittadina irlandese del Mayo.

Nuova Zelanda
Westport

Westport – census-designated place del Carolina del Nord
Westport – comune del Connecticut
Westport – comune del Dakota del Sud
Westport – comune dell'Indiana
Westport – comune del Maine
Westport – comune del Massachusetts
Westport – comune del Minnesota
Westport – comune dell'Oklahoma
Westport – CDP dell'Oregon
Westport – comune dello stato di New York
Westport – comune dello stato di Washington
Westport – comune del Wisconsin